Гезаль Байрамова (также: Гёзал или Гезяль Байрамлы; ; ) — государственный и политический деятель, член и заместитель председателя президиума партии Народный фронт Азербайджана (ПНФА), бывшая политзаключённая.

Деятельность 
Гёзаль Байрамова родилась 27 апреля 1962 года.

На протяжении многих лет была членом и заместителем председателя партии Народный фронт Азербайджана, способствовала формированию первого правительства Азербайджана в 1992 году после распада Советского Союза до 1993 года, когда Гейдар Алиев пришел к власти. Впоследствии Байрамова стала одной из видных женщин-оппозиционеров и правозащитницей, защищающей права политзаключённых в Азербайджане. Её несколько раз задерживали за политическую деятельность на непродолжительные сроки.

Арест и политическое заключение 
Байрамова была задержана Государственной пограничной службой 25 мая 2017 года при переходе границы из Грузии в Азербайджан, возвращаясь после лечения за границей. Власти обвинили Байрамову в контрабанде незадекларированных денежных средств. Она отвергла предъявленные ей обвинения, назвав их политически мотивированными, утверждая что деньги были подброшены ей в сумку.

В своих показаниях в суде Байрамова заявила, что в октябре 2016 года её вызвали в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и пригрозили арестом, если она не прекратит свою «антигосударственную деятельность» очевидно подразумевая её защиту политических заключенных по «Нардаранскому делу». Она упомянула, что вскоре после этого разговора она начала получать угрозы и сообщила об этом правоохранительным органам, но дело таки и не было объективно расследовано.

23 января 2018 года решением Газахского районного суда Байрамова была приговорена к 3 годам лишения свободы. Арест Байрамлы совпал с арестом ещё одного оппозиционного журналиста и правозащитника — Афгана Мухтарлы. Оба, Байрамова и Мухтарлы, были арестованы в мае 2017 года на разных пунктах пересечения границы с соседней Грузией и приговорены к тюремному заключению за контрабанду. Их аресты, и последующее тюремное заключение подверглись широкой международной критике.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с заявлением, в котором осудила репрессии против критиков режима и призвала власти Азербайджана освободить обоих заключенных. Amnesty International сочла их узниками совести.

Госдепартамент США осудил её арест и последующий приговор суда. Евросоюз сделал заявление, в котором говорится: «Рассмотрение Азербайджаном всех без исключения случаев лишения свободы, связанных с осуществлением основных прав, включая свободу выражения мнений, и немедленное освобождение всех, кого это касается, необходимо срочно». Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека также выразил озабоченность ситуацией с правами человека в Азербайджане.

Отбыв два года тюремного заключения, она была помилована по массовой амнистии в марте 2019 года в преддверии праздника Новруз вместе с 400 заключенными, включая 51 политических заключенных.

Смерть 
За время пребывания в тюрьме Байрамова получила многочисленные травмы, а также была лишена надлежащего питания и медицинского обслуживания. После освобождения из тюрьмы она обратилась за медицинской помощью в университетскую больницу Гейдельберга в Германии, где ей был поставлен тяжелый диагноз. Байрамова скончалась 7 октября 2020 года в своей квартире в Баку.

На её похоронах была задержана оппозиционная журналистка Фатима Мовламлы по обвинению в нарушении правил карантина. Вскоре после освобождения она сообщила, что её телефон, конфискованный полицией при задержании, ей не вернули.

Примечания 

Дипломаты Азербайджана
Члены партии «Народный фронт Азербайджана»
Лица, признанные узниками совести организацией Amnesty International в Азербайджане
Правозащитники Азербайджана
Персоналии:Баку